Phalaenopsis malipoensis — эпифитное трявянистое растение семейства Орхидные. 

Вид не имеет устоявшегося русского названия. В русскоязычных источниках обычно используется научное название .

Биологическое описание 
Миниатюрный моноподиальный эпифит или литофит.  Стебель укороченный, скрыт основаниями листьев.
Цветы сходны с Phalaenopsis gibbosa, от которого отличается более узкими петалиями, формой губы и строением цветоноса.

Ареал, экологические особенности 
Китай, провинция Юньнань

История описания 
Обнаружен в 2005 г. в Китае на юго-востоке провинции Юньнань.

В культуре 
О содержании в культуре сведений нет.

Болезни и вредители

Примечания

Литература 
 Gruss, O. 2005. Phalaenopsis malipoensis N.J.Liu et S.C.Chen, eine neue Art, in China entdeckt und beschrieben. Orchidee 56(4): 520—521.

Ссылки 
 Фотографии Phalaenopsis malipoensis 

Комнатные растения
Флора Юго-Восточной Азии
Фаленопсис
Эндемики Юньнани